Ву́лиця Су́рикова — вулиця у різних населених пунктах України. Може бути назва на честь художника В. І. Сурикова або Героя Радянського Союзу О. П. Сурикова.

 Вулиця Сурикова — названа на честь російського художника.
 Вулиця Сурикова — названа на честь Героя Радянського Союзу.
 Вулиця Сурікова — вулиця в Ужгороді

Колишні назви:
 Вулиця Сурикова — колишня назва вулиці Черемшинова у місті Кам'янське.
 Вулиця Сурикова — колишня назва вулиці Миколи Міхновського у місті Ковель.
 Вулиця Сурикова — колишня назва вулиці Івана Дзюби у місті Кременчук.
 Вулиця Сурикова — колишня назва вулиці Джона Венгера у місті Кропивницький.
 Вулиця Сурикова — колишня назва вулиці Шістдесятників у місті Луцьк.
 Вулиця Сурикова — колишня назва вулиці Марії Приймаченко у місті Марганець.

Вулиці, названі на честь людей